«Большой кайф» (, 1986) — нео-нуарный фильм режиссёра Джима Макбрайда с Деннисом Куэйдом в главной роли.

Сюжет 
Реми МакСуэйн (Деннис Куэйд) — лейтенант полиции Нового Орлеана, города который местные называют «Большой кайф» — города, живущего в свое удовольствие. Новое дело лейтенанта — убийство местного мафиози, и чем дальше продвигается расследование, тем очевиднее возникают подозрения, что в этом могут быть замешаны сослуживцы из полиции.

В ролях 
 Деннис Куэйд — лейтенант, Реми МакСуэйн
 Эллен Баркин — Энн Осборн
 Нед Битти — капитан, Джек Келлум
 Джон Гудмен — сержант, Андрэ ДеСото
 Грейс Забриски — мама
 Марк Лоуренс — Винни ДиМотти
 Соломон Бёрк — папа
 Джим Гаррисон — судья, Джим Гаррисон

Критика 
Кинокритик Роджер Эберт в Chicago Sun-Times высоко оценил картину, включив её в список лучших американских фильмов года.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 89 % на основе 37 рецензий.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы США 1986 года
Фильмы Джима Макбрайда
Независимые фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы о Новом Орлеане
Неонуар